Order of Excellence ist die Bezeichnung für folgende Auszeichnungen:

 Alberta Order of Excellence
 Order of Excellence (Jamaica)
 Order of Excellence of Guyana